Brad Johnson (1968-) joueur de football américain
 Brad Johnson (1959-2022) acteur américain